Přilba je obecně ochranná pokrývka hlavy

Slovo přilba má i mnoho dalších významů:
 motocyklistická přilba
 cyklistická přilba
 lyžařská přilba
 jezdeká přilba – pro parkur i cross-country
 vojenská přilba (viz :kategorie:Vojenské přilby)
attica (přilba)
 galea (přilba)
 kabuto (přilba)
 morion (přilba)
 kbelcová přilba
 korintská přilba
 přilba svatého Václava – součást Svatováclavské zbroje
 hrncová přilba
 hřebenová přilba
 kolčí přilba
 turnajská přilba
 žebrová přilba
 pickelhaube – piklhaubna
 přilba vz. 32
 přilba (heraldika) – součást znaku v heraldice

v názvech
 Dřívější název pro Přílba (Šumava) – 1221 metrů vysoká hora na Šumavě, 14 km západně od Vimperka
 Zlatá přilba – plochodrážní závody pořádané od roku 1929 v Pardubicích
 Zlatá přilba (KHL) – ocenění v hokeji, v ruské Superlize
 Přilba hlíny – básnická sbírka Jaroslava Seiferta z roku 1945